Miejscowości w USA:
 New Berlin – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon
 New Berlin – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chenango
 New Berlin – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chenango
 New Berlin – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Union
 New Berlin – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Guadalupe
 New Berlin – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waukesha
Gminy w USA:
 New Berlin (ang. New Berlin Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon
 New Berlin (ang. New Berlin Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chenango

Zobacz też 
 Neu Berlin